Příjmení Kuffner nosí tyto osobnosti:

 Kuffnerové — česko-německý podnikatelský rod z Břeclavi povýšený roku 1900 do šlechtického stavu

 sourozenci Kuffnerové z Blatné

 Jozef Kuffner (1855–1928) — český novinář a divadelní kritik
 Karel Kuffner (1858–1940) — český psychiatr a univerznitní pedagog
 Hanuš Kuffner (1861–1929) – český spisovatel a vojenský historik
 Johana Kuffnerová (1853–1911) – česká pedagožka a spolková činovnice

Česká příjmení
Německá příjmení